El nombre de Sancho Fernández puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Sancho Fernández de Lemos, (? - 1195), tercer Maestre de Santiago.
 Sancho Fernández de León, (1186 - 1220), infante de León, señor de Monteagudo  y Aguilar.
 Sancho Fernández de Monteagudo, ricohombre  del reino de Navarra, del siglo XIII, senescal de Teobaldo I y de Teobaldo II.
 Sancho Fernández de Tovar, señor de Cevico de la Torre e hijo de Fernando Sánchez de Tovar, almirante de Castilla.
 Sancho Fernández de Angulo y Sandoval, (1638 - ?), político y militar español, nacido en Jaén, Andalucía, gobernador y Capitán General de Yucatán.
 Sancho Dávila y Fernández de Celis, conde de Villafuente Bermeja, fue un abogado, ganadero y político español de ideología  falangista.